Ла Кучара има више значења:

 Ла Кучара (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Кучара (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кучара (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кучара (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кучара (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кучара (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кучара (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кучара (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику